El Torneig d'Anvers 2018, oficialment conegut com a European Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 d'octubre del 2018 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista britànic Kyle Edmund va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018